Сасыкколь () — топоним в Казахстане:

Озёра 
 Сасыкколь — озеро в Алматинской и Восточно-Казахстанской областях.
 Сасыкколь — озеро в Костанайской области.
 Сасыкколь — озеро в районе Магжана Жумабаева (Булаевском районе) Северо-Казахстанской области.
 Сассыколь () — озеро в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области.

Населённые пункты 
 Сасыкколь — село в Сырымском районе Западно-Казахстанской области.

См. также 
 Сасыккуль (значения)